Alan la Zouche ist der Name folgender Personen:

 Alan de la Zouche († 1190) († 1190), englischer Adliger
 Alan de la Zouche († 1270) (1203–1270), englischer Adliger
 Alan la Zouche, 1. Baron la Zouche of Ashby (1267–1314), englischer Adliger